Lipnitsa peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Липница) :
Lipnitsa, village bulgare de l'obchtina de Botevgrad, situé dans l'oblast de Sofia (« non urbain ») ;
Lipnitsa, village bulgare de l'obchtina de Miziya, situé dans l'oblast de Vratsa.

Voir aussi 
Lipnica